Исамат Исакович Эргашев () — советский и узбекский кинорежиссёр, сценарист, Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан (2000).

Биография 
Исамат Исакович Эргашев родился в 1945 году в Чимкенте.

Окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. Островского (1965).
Работал в студии киноактера при киностудии «Узбекфильм», играл в государственном театре «Еш гвардия».

Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан (2000).

1990 г приз жюри за оригинальность темы «Фестиваль Арсенал г. Рига»

2002 г. Лучший музыкальный фильм к/ф Азиатских стран г. Пхенян КНДР

Режиссер культового фильма «Темир хотин» (Железная женщина) — 1990 г.

Фильмография 
 1965 — Родившийся в грозу — Сабир
 1966 — Колокол Саята — Реззак
 1966 — Тайна пещеры Каниюта
 1967 — Измена — Карим
 1967 — Генерал Рахимов
 1968 — Сыны отечества — узник концлагеря
 1968 — Красные пески
 1972 — Возраст тревог
 1973 — Тайна забытой переправы — Саид
 1973 — Побег из тьмы
 Здравствуй, добрый человек (1973)
 Преодолей себя (ТВ, 1975)
 Седьмой джинн (ТВ, 1976)
 Четыре времени года (1976)
 Хорезмийская легенда (1978)
 Ливень (ТВ, 1979) … Азиз
 1979 — Дуэль под чинарой
 1982 — Переворот по инструкции 107 — адъютант
 Заложник (1983) … Далер
 Созвездие любви (ТВ, 1985)
 Вина лейтенанта Некрасова (1985)
 Шок (1988)
 Ширали и Айберчин (1989)
 Шариф и Мариф (1993)
 Тайна красоты (2005)
 Осий банда (2011)

Режиссёр 
 Буюк Амир Темур (1996)Buyuk Amir Temur
 Шариф и Мариф (1993)
 Темир хотин (Чудо-женщина или Железная женщина (ТВ, 1990)

Примечания 

Выпускники Ташкентского театрального института